Кудринский сельсовет

Калужская область 
 Кудринский сельсовет Мещовского района

Новосибирская область 
 Кудринский сельсовет Тогучинского района